Mykolajiwka (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 1300 Einwohnern (2012).
Das 1810 gegründete Dorf hieß bis 1958 Nowo-Mykolajiwka (ukrainisch ) und ist der Verwaltungssitz der gleichnamigen Landratsgemeinde.

Geographie 
Das Dorf liegt im Osten des Rajon Sofijiwka 27 km südöstlich vom Rajonzentrum Sofijiwka am Ufer des Basawluk. Durch Mykolajiwka verläuft die Kreisstraße T-0432, die den Ort Richtung Norden mit Schtschorsk und nach Süden mit Nikopol verbindet. Der Bahnhof Loschkariwka (ukrainisch: ), der an der Bahnstrecke Cherson–Dnipropetrowsk der Odeska Salisnyzja liegt, ist 2 km vom Dorf entfernt.

Landratsgemeinde 
Die Landratsgemeinde hat eine Fläche von 185,3104 km² und eine Einwohnerzahl von 2196 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte beträgt 12 Einwohner je km².
Zur Landratsgemeinde gehören, neben Mykolajiwka noch die folgenden Dörfer:
 Neperemoschne (ukrainisch: ); 60,7 Hektar, 41 Einwohner
 Wilne Schyttja (ukrainisch: ); 1,5 Hektar, 0 Einwohner
 Wolodymyriwka (ukrainisch: ); 92,2 Hektar, 285 Einwohner
 Selene (ukrainisch: ); 29,8 Hektar, 0 Einwohner
 Kateryniwka (ukrainisch: ); 19,5 Hektar, 22 Einwohner
 Kateryno-Nataliwka (ukrainisch: ); 2,3 Hektar, 1 Einwohner
 Nasariwka (ukrainisch: ); 76,1 Hektar, 21 Einwohner
 Olexandro-Biliwka (ukrainisch: ); 90,2 Hektar, 171 Einwohner
 Petriwka (ukrainisch: ); 38,3 Hektar, 75 Einwohner
sowie die Ansiedlung:
 Loschkariwka (ukrainisch: ); 30,5 Hektar, 276 Einwohner

Weblinks 
 Geschichte der Städte und Dörfer in der Ukraine - Mykolajiwka (russisch)
 Geschichte der Region Dnepropetrowsk - Mykolajiwka (ukrainisch)
 Gemeindegliederung auf der offiziellen Seite der Ukraine (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Sofijiwka